Bläcketjärn kan syfta på
Bläcketjärnen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (7,63 ha)
Bläcketjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,

Se även
Bläcktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn